Лос-А́нджелесский марафон (официальное название — ASICS LA Marathon) — ежегодный марафон, который проводится в Лос-Анджелесе. Проходит каждый год в марте с 1986 года. Спонсором марафона выступает компания Honda.

На трассе не может быть установлен мировой рекорд, поскольку трасса не соответствует правилам IAAF (имеет недопустимый перепад высот, в частности в 2015 году он составлял 122,22 м вместо максимально допустимых 42,195 м.)

Победители

Примечания

Ссылки 

Марафоны США
Марафон
Мероприятия, регулярно проводимые с 1986 года